A Escola Superior de Educação Almeida Garrett é uma escola superior de educação que visa a formação de educadores e de professores.

O funcionamento da escola foi autorizado pela Portaria n.º 193/93, de 17 de fevereiro.

A escola integra o denominado Grupo Lusófona.

É uma escola de educação direccionada para a administração escolar. Apresenta licenciaturas nas várias áreas da educação, pós-graduações em educação e gestão unidades de saúde, acções de formação e cursos de formação especializada.

A escola  foi encerrada compulsivamente pelo Despacho n.º 8437/2019, de 24 de setembro. O encerramento deve estar concluído até 30 de setembro de 2021.. 

Escolas superiores e institutos politécnicos de Portugal
Grupo Lusófona
Fundações em Portugal em 1993